Saint James, parrocchia di Barbados;
Parrocchia di Saint James, in Giamaica;
Parrocchia di Saint James, in Louisiana, Stati Uniti.